Kaizer Chiefs este un club de fotbal profesionist din Johannesburg, Africa de Sud, care în prezent evoluează în Premier Soccer League.

Istoria clubului 
Amakhosi înseamnă „Șefi” sau „Lorzi” în zulu și se referă la numele clubului. Trebuie spus că, deși clubul este tânăr (nu a fost fondat până în 1970), el a falsificat una dintre cele mai bune realizări sud-africane și, prin urmare, își merită numele de „Chef”. Cu toate acestea, nu este extras din supremația sa, ci pur și simplu din voința fondatorului său, fotbalistul sud-african, Kaizer Motaung. După o carieră de sportiv profesionist în , s-a întors în țară în 1970 pentru a-și crea propria echipă de fotbal în Soweto. Acesta din urmă a decis, pentru numele clubului său, să-și amestece prenumele Kaizer cu cel al fostei sale echipe americane, Atlanta Chiefs. Rezultat: Kaizer Chiefs FC. Jucătorul a împrumutat și logo clubului american, de unde și imaginea unui cap de indian.

Palmares și statistici

Cupe 
Performanțe obținute de Kaizer Chiefs în cupele naționale ale Africii de Sud.

 
Performanțe obținute de Kaizer Chiefs în cupele continentale ale Africii - CAF.

Referințe

Legături externe 
 Premier Soccer League
 PSL Club Info
 South African Football Association
 Confederation of African Football 

Fondări în 1970
Cluburi de fotbal din Africa de Sud